Mohamed Ben Abdelkader (1912-?), fonctionnaire et dirigeant sportif tunisien
Mohamed Ben Abdelkader (1961-), homme politique marocain
, footballeur international tunisien